

Patronymes 
Morozov (masculin ; ) ou Morozova (féminin ; ), parfois francisé en Morozoff ou Morosoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :

Morozov (forme masculine) 
 Abram Morozov (1839-1882), entrepreneur russe ;
Aleksandr Aleksandrovitch Morozov (1904-1979), ingénieur soviétique spécialiste des chars ;
 Alexandre Morozov (1835-1904), peintre de genre russe ;
 Alekseï Morozov (né en 1977), joueur de hockey sur glace russe ;
 Alexeï Morozov (1857-1934), industriel et mécène russe ;
 Arseni Morozov (1873-1908), industriel russe ;
 Evgeny Morozov (né en 1984), écrivain américain, spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technique dont celles liées à l’informatique;
 Guennadi Morozov (né en 1962), footballeur soviétique ;
  ;
  ;
 Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921) homme d'affaires et collectionneur d'art russe ;
 Ivan Vikoulovitch Morozov (1865-1933), industriel russe, cousin du précédent ;
 Mikhaïl Morozov (1870-1903), industriel et mécène russe, frère d'Ivan Abramovitch Morozov ;
 Mikhaïl Mikhaïlovitch Morozov (1897-1952), universitaire soviétique spécialiste de Shakespeare, fils du précédent ;
 Nikolaï Morozov (né en 1975), patineur artistique russe ;
 Oleg Morozov (né en 1975), acteur russe de théâtre et de cinéma ;
 Oleg Morozov (1975-), acteur russe de théâtre et de cinéma ;
 Pavel Morozov (1918-1932), communiste soviétique ;
 Savva Morozov (1862-1905), industriel et mécène russe ;
 Sergueï Morozov (né en 1951), coureur cycliste soviétique ;
 Stanislav Morozov (né en 1979), patineur artistique ukrainien ;
 Valentin Morozov (né en 1975), joueur de hockey sur glace russe;
 Valeri Morozov (né en 1994), joueur russe de rugby à XV ;
 .

Morozova (forme féminine) 
 Anna Morozova (1921-1944), héroïne de l'Union soviétique ;
 Elena Morozova (née en 1973), actrice russe ;
 Elena Morozova (née en 1987), footballeuse internationale russe ;
 Feodosia Morozova (1632-1675), partisane russe du mouvement des vieux-croyants ;
 Ioulia Morozova (née en 1985), volleyeuse russe ;
 Ksenia Morozova (née en 1985), pianiste russe ;
 Margarita Morozova, née  (1873-1958), mécène russe épouse de l'industriel Mikhaïl Morozov ;
 Natalia Morozova (née en 1973), joueuse de volley-ball russe ;
 Olga Morozova (née en 1949), joueuse de tennis soviétique ;
Varvara Morozova (1848-1917) industrielle et mécène russe ;
 Zinaïda Morozova (1867-1947), personnalité mondaine russe d'avant la révolution,  épouse en secondes noces de Savva Morozov.

Voir aussi 
 Morozovsk, ville russe de l'oblast de Rostov.
 La cité Morozovski, cité ouvrière russe de Tver, nommée d’après ses fondateurs, membres de la famille Morozov.

Patronyme russe